Луї́ Саа́ (;  8 серпня 1978, Париж, Франція) — колишній французький футболіст, в минулому гравець збірної Франції.

Є автором найшвидшого голу в історії фіналів Кубка Англії: Саа забив м'яч за 25 секунд у ворота лондонського «Челсі» .

Кар'єра 
5 лютого 2011 року Саа забив 4 м'ячі у ворота «Блекпула» («Евертон» переміг 5:3). Це був його перший покер у Прем'єр-лізі, він став другим французом після Тьєррі Анрі, який зумів забити в Прем'єр-лізі 4 м'ячі в одній грі.

Досягнення

Командні 
 «Фулгем»
 Чемпіон Першого дивізіону Футбольної ліги: 2000/01

 «Манчестер Юнайтед»
 Чемпіон Англії: 2006/07, 2007/08
 Володар Кубка Англії: 2003/04
 Володар Кубка Футбольної ліги: 2005/06
 Переможець Ліги чемпіонів: 2007/08

 Збірна Франції
 Віце-чемпіон світу: 2006
 Чемпіон Європи (U-18): 1997

Особисті 
 «Фулгем»
 Найкращий бомбардир Першого дивізіону Футбольної ліги: 2001

Статистика

Клубна

Міжнародна 

 Дані актуальні станом на 6 лютого 2010

|-
|2004||8||2
|-
|2005||0||0
|-
|2006||10||2
|-
|2007||0||0
|-
|2008||0||0
|-
|2009||0||0
|-
|2010||1||0
|-
|2011||0||0
|-
|2012||1||0
|-
!Всього||20||4
|}

Примітки

Посилання 
 
 
 
 Профіль  на сайті StretfordEnd.co.uk 

Уродженці Парижа
Французькі футболісти
Футболісти «Меца»
Футболісти «Ньюкасл Юнайтед»
Футболісти «Фулгема»
Футболісти «Манчестер Юнайтед»
Футболісти «Евертона»
Футболісти «Тоттенгем Готспур»
Футболісти «Сандерленда»
Футболісти «Лаціо»
Французькі футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери в Італії
Переможці Ліги чемпіонів УЄФА